Perseverance puede hacer referencia a:
Perseverance, astromóvil marciano;
Perseverance (locomotora de vapor);
Perseverance (álbum) del grupo estadunidense Hatebreed.